Hearthstone steht für:
 Hearthstone: Heroes of Warcraft, Online-Sammelkartenspiel
Hearthstone ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:
 Hearthstone Castle, Burg in Danbury, Connecticut, ID-Nr. 87002184
 Hearthstone (Wisconsin), ID-Nr. 74000112